Aleksiej Nasiedkin (1897–1940) – funkcjonariusz radzieckiego NKWD
 Aleksiej Nasiedkin (1942–2014) – rosyjski pianista